Алексей Ключарёв:
 Ключарёв, Алексей Иосифович (в монашестве Амвросий; 1820—1901) — епископ Православной Российской Церкви, Харьковский и Ахтырский, богослов.
 Ключарёв, Алексей Иванович (в монашестве Анастасий; 1777—1851) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринославский и Таганрогский.